Einschlag steht für:

 Impakt, Auftreffen eines Himmelskörpers auf der Oberfläche eines anderen
 Blitzeinschlag, als Kurzform, siehe Blitz #Blitzschlag
 Eduard Einschlag (1879–1945), deutscher Maler

 Einschlagen steht für:
 Herstellen einer Nagelung oder Verbolzung, siehe An- und Einpressen
 vor allem in Österreich gängige Bezeichnung des Lockmarsches

Siehe auch:
 Einschlagkrater (Senke auf der Oberfläche)
 Einschlagmacher (historischer Handwerksberuf)
 Holzeinschlag (Fällen von Bäumen zur Holzernte)
 Last Impact – Der Einschlag (Katastrophenfilm 2009)